Вадстена (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вадстена — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.